Toomics es un sitio web para lectura de manhwas en distintos idiomas operada por Toomics Co., Ltd.

El 15 de mayo de 2015 se inició el servicio oficial bajo el nombre de jamtoon, y el 20 de septiembre de 2016 se cambió el nombre de jamtoon a Toomics, una palabra compuesta de Webtoon + Comics.

Esta es una de las grandes editoriales de manhwas coreanas en el mundo.

Descripción 
Toomics es una plataforma webtoon que aloja una variedad de webtoons de varios géneros

Los webtoons se actualizan semanalmente en días determinados.

Tiene un servicio de suscripción VIP que dará a los usuarios el acceso a todos los webtoons, incluyendo adelantos de los próximos episodios que aún no se han actualizado

El sitio tiene webtoons gratuitos que los usuarios pueden leer gratis tanto en su sitio web como en su aplicación.

Historia 

Toomics fue reconocida como una plataforma de webtoon dirigida a adultos porque los webtoons para adultos representaban una gran proporción en el momento en que funcionaba con el nombre de Jjamtoon. Sin embargo, después de cambiar el nombre de Jjamtoon a Toomix, la proporción de webtoons para todas las edades ha aumentado y ahora la proporción de webtoons para adultos y webtoons para todas las edades es más uniforme.

En el caso de los webtoons de todas las edades, los trabajos representativos incluyen Baby of the Monster (Lee Sang-yoon), New Bible (Devil Ear) y <Boss in School> (Hoon-young Lee/Eui-kwon Kim), y para webtoons para adultos, Mi Madrastra (Andromeda11), There is Utopia (Studio Moon).

Véase también 

 Line Webtoon
 Naver
 Lezhin Comics
 Topton
 Toomics y Manhwas gratis

Referencias

Enlaces externos 

 Toomics (en español)
 Toomics (Latinoamérica)

Manga